Barra Bonita, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina.
 Barra Bonita, un comune brasiliano dello stato di San Paolo.